Plusieurs villes possèdent une Gare du Palais :
 La Gare du Palais, sur la commune du Palais-sur-Vienne, en France ;
 La Gare du Palais, dans la ville de Québec au Canada ;
 La Gare de Liège-Palais (depuis renommée Liège-Saint-Lambert), à Liège en Belgique.

Palais